Domnișoara Christina se poate referi la:
 Domnișoara Christina (nuvelă), o nuvelă din 1936 de Mircea Eliade
 Domnișoara Christina (film) un film din 1992 regizat de Viorel Sergovici, ecranizare a nuvelei lui Eliade
 Domnișoara Christina (film), un film din 2013 regizat de Alexandru Maftei, ecranizare a nuvelei lui Eliade